Лядцо — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лядцо — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Лядцо — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.